Příjmení Vykoukal nese více různých osobností:

 Arnošt Vykoukal (1879–1942) – opat kláštera benediktinů v Praze na Slovanech
 Jiří Vykoukal – rozcestník
 Josef Vykoukal (1861–1927) – rakouský statkář, podnikatel v cukrovarnictví a politik z Moravy
 Matouš Vykoukal (* 1943) - český lední hokejista